Bán Zsuzsa (1939?–2013) újságíró
 Bán Zsuzsa (1944–2013) író, könyvtáros, újságíró